Деснянка (стара назва — Сядричі) — село в Україні у Чернігівському районі Чернігівської області. 
 «Деснянка» — Чернігівська обласна газета